Mobilitet, bevægelighed, er evnen til at bevæge sig eller at flytte sig. Modsætning til immobilitet, ubevægelighed.
Det må generelt frarådes at bruge fremmedordet "mobilitet" i leksikon artikler, hvis ordet "bevægelighed" eller et andet dansk ord kan bruges.

Forskellige fagsprog har forskellige betydninger af mobilitet.
 Mobilitet i Naturvidenskaben har flere betydninger alt efter sammenhængen.
 Ionmobilitet om Ioners spredning i væske.
 Smidighed, i lægevidenskaben, om bevægeligheden af led.
 Mobilitet i militæret er evnen til at flytte sine tropper.
 Social mobilitet er et barns evne (igennem uddannelse og arbejde) at skifte til en højere socialgruppe end forældrene.
 Mobilitet på boligmarkedet er evnen til at skifte bolig.
 Mobilitet på arbejdsmarkedet er evnen til at skifte job.

Se også 
 Bevægelse

Links 
 Mobilitet i Den Store Danske
 Mobilitet i Leksikon